Jessica Moore e Varatchaya Wongteanchai erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di partecipare al torneo con partner differenti. Moore ha fatto coppia con Prarthana Thombare, perdendo al secondo turno contro Irina-Camelia Begu e Ioana Raluca Olaru; Wongteanchai ha fatto coppia con Alona Fomina, perdendo al primo turno contro Jaquelin Cristian e Cristina Dinu.

In finale Irina-Camelia Begu e Ioana Raluca Olaru hanno sconfitto Elise Mertens e Demi Schuurs con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Irina-Camelia Begu /  Raluca Olaru (campionesse)
  Elise Mertens /  Demi Schuurs (finale)

<li> Oksana Kalashnikova /  Renata Voráčová (primo turno)
<li> María Irigoyen /  Barbora Krejčíková (primo turno)

Alternate 
  Nicoleta Dascălu /  Isabella Šinikova (primo turno)

Wildcard 

  Jaquelin Cristian /  Cristina Dinu (quarti di finale)

<li> Georgia Crăciun /  Alexandra Dulgheru (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BRD Bucarest Open 2017